Maya (álbum de M.I.A.) — álbum de estúdio da cantora M.I.A.
Autodesk Maya — software de modelagem 3D
Maya (série) — série de televisão estadunidense
Maya Angelou — poeta estadunidense
Maya (filosofia) — conceito filosófico indiano
Tanjong Maya — subdivisão territorial de Brunei
Maya (taróloga), taróloga e apresentadora portuguesa

 Maia (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos